Александров Сергей Никитович (,	) — , художник-живописец, заслуженный художник России (2005), член-корреспондент Российской Академии художеств (Отделение живописи), 2010.

Биография 
Александров Сергей Никитович родился  года в Москве. 

Окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года (1981), Московский Государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова (1987).

Член Правления Международной ассоциации культурного, делового сотрудничества и дружбы народов «Россия, Кипр, Греция» Департамента по культуре и делам ЮНЕСКО при МИД РФ.

Художественный руководитель Международной передвижной Академии искусств при Дирекции международных программ, Программа изобразительного искусства — стажировка молодых талантов России ведущих художественных ВУЗов страны: мастер-классы, пленэры, организации выставок, участие в культурных фестивалях, лекциях, семинарах в Италии (2013,2014, 2015), Франции, Бельгии, Мексике, России(2011—2012; 2016) и др. странах.

Автор монументальной росписи-триптиха «История Государства Российского» в Представительском зале Посольства Российской Федерации в США Вашингтон.(2001—2006).

Живописные работы представлены в государственных собраниях, частных коллекциях и музеях многих стран мира: России, Франции, Италии, США, Германии, Англии, Греции и др.

Участник республиканских (1989), Всесоюзных (1987), всероссийских (1992—1995), международных (1996—1997). Персональные выставки прошли на Кире (1998; 2001; 2003), Греции (1997),Финляндии (2001).Германии (2002), Люксембурге (2003; 2004), Франции (2004; 2008—2009,), США (2003; 2005), Московском Кремле(2007)

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской Академии художеств (Отделение живописи, 2010)
 Заслуженный художник России (2005)
 Член Союза художников СССР (1987)

Награды 
 Медаль Российской академии художеств (2006)

Примечания

Ссылки 
 Александров Сергей Никитович
 Студенты художественных вузов поучаствовали в мастер-классах на выставке «Антонио Лигабуэ. Зеркало души»
 Единый реестр профессиональных художников

Члены-корреспонденты РАХ